Масакори () — город на западе Чада, административный центр региона Хаджер-Ламис. Также город является административным центром департамента .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части региона, на высоте 258 метров над уровнем моря.
Масакори расположен на расстоянии приблизительно 115 километров к северо-востоку от столицы страны Нджамены.

Климат

Население 
По данным переписи 2010 года численность населения Масакори составляла 15 700 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Бол.

См. также 
 Города Чада

Примечания 

Города Чада